Лас Галерас има више значења:

 Лас Галерас (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Галерас (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Галерас (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Галерас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Галерас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Галерас (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Галерас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Галерас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Галерас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Галерас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Галерас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Галерас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Галерас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Галерас (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Галерас (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Галерас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Галерас (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Галерас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Галерас (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Галерас (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Галерас (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Галерас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Галерас (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Галерас, Лас Пасторијас (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Галерас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Галерас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику